Muara Padang (plaats), een plaats in Indonesië
Muara Padang (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing